En Pologne, Wilczkowo peut désigner :

 Wilczkowo, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Wilczkowo, un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Wilczkowo, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie,
 Wilczkowo, un village dans la powiat de Gryfice dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale,
 Wilczkowo, un village dans la powiat de Świdwin dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.